Probolinggo ist ein indonesischer Regierungsbezirk (Kabupaten) in der Provinz Jawa Timur, im Osten der Insel Java. Ende 2021 lebten hier knapp 1,2 Millionen Menschen. Verwaltungszentrum ist der Distrikt (Kecamatan) Kraksaan.

Geographie 
Der Regierungsbezirk Probolinggo liegt östlich des Zentrums der Provinz Jawa Timur. Er erstreckt sich zwischen 7°40′ und 8°10′ s. Br. sowie zwischen 112°50′ und 113°30′ ö. L. Im Westen grenzt er an den Regierungsbezirk Pasuruan, im Süden an Lumajang und Jember sowie im Osten an Situbondo. im Norden bildet die ca. 65 km lange Küstenlinie zur Straße von Madura eine natürliche Grenze. Ebenfalls an der Küste befindet sich die Ende 1982 vom Regierungsbezirk abgetrennte Stadt Kota Probolinggo, sie ist vom Regierungsbezirk umgeben. Der Küste vorgelagert ist mit Gili Ketapang die einzige Insel, administrativ zum Kecamatan Sumberasih gehörig.

Verwaltungsgliederung 
Administrativ gliedert sich Probolinggo in 24 Distrikte (Kecamatan) und 330 Dörfer, davon 325 Desa und 5 Kelurahan. Außerdem existieren noch 1629 Dusun (Ortschaften) und 1848 Rukun Warga  (Weiler).
{| class="wikitable sortable" style="text-align:right"
|- class="hintergrundfarbe7
! rowspan=2|Code||rowspan=2 |KecamatanDistrikt||rowspan=2|Ibu KotaVerwaltungssitz||rowspan="2"|Fläche(km²)||rowspan="2"|Einwohner2010
! colspan="3"|Volkszählung 2020||rowspan=2" class="unsortable"|Anzahl derDörfer
|- class="hintergrundfarbe7
! Einwohner||Dichte||Sex Ratio
|-
| 35.13.01 || style="text-align:left" | Sukapura || style="text-align:left" | Sukapura  || 102,08 || 19.571 || 19.644 || 192,4 || 99,9 || 12
|-
| 35.13.02 || style="text-align:left" | Sumber || style="text-align:left" | Sumber  || 141,88 || 26.138 || 26.038 || 183,5 || 99,2 || 9
|-
| 35.13.03 || style="text-align:left" | Kuripan || style="text-align:left" | Kuripan || 66,75 || 29.254 || 30.196 || 452,4 || 94,0 || 7
|-
| 35.13.04 || style="text-align:left" | Bantaran || style="text-align:left" | Bantaran || 42,13 || 40.641 || 43.150 || 1.024,2 || 95,1 || 10
|-
| 35.13.05 || style="text-align:left" | Leces || style="text-align:left" | Leces || 36,81 || 54.703 || 57.005 || 1.548,6 || 97,5 || 10
|-
| 35.13.06 || style="text-align:left" | Banyuanyar || style="text-align:left" | Banyuanyar || 45,70 || 52206 || 54.736 || 1.197,7 || 95,8 || 14
|-
| 35.13.07 || style="text-align:left" | Tiris || style="text-align:left" | Tiris || 165,67 || 63.404 || 68.524 || 413,6 || 99,0 || 16
|-
| 35.13.08 || style="text-align:left" | Krucil || style="text-align:left" | Krucil || 202,53 || 52.368 || 56.790 || 280,4 || 101,6 || 14
|-
| 35.13.09 || style="text-align:left" | Gading || style="text-align:left" | Gading || 146,85 || 48.113 || 53.338 || 363,2 || 97,5 || 19
|-
| 35.13.10 || style="text-align:left" | Pakuniran || style="text-align:left" | Pakuniran || 113,85 || 42.244 || 44.075 || 387,1 || 95,5 || 17
|-
| 35.13.11 || style="text-align:left" | Kotaanyar || style="text-align:left" | Kotaanyar || 42,58 || 35.131 || 36.559 || 858,6 || 97,0 || 13
|-
| 35.13.12 || style="text-align:left" | Paiton || style="text-align:left" | Paiton || 53,28 || 68.914 || 67.949 || 1.275,3 || 98,4 || 20
|-
| 35.13.13 || style="text-align:left" | Besuk || style="text-align:left" | Besuk || 35,04 || 45.658 || 49.535 || 1.413,7 || 95,2 || 17
|-
| 35.13.14 || style="text-align:left" | Kraksaan || style="text-align:left" | Kraksaan || 37,80 || 65.590 || 68.146 || 1.802,8 || 98,8 || 5/13★
|-
| 35.13.15 || style="text-align:left" | Krejengan || style="text-align:left" | Krejengan || 34,43 || 38.036 || 40.430 || 1.174,3 || 96,6 || 17
|-
| 35.13.16 || style="text-align:left" | Pejarakan || style="text-align:left" | Pajarakan || 21,34 || 33.667 || 33.936 || 1.590,3 || 95,8 || 12
|-
| 35.13.17 || style="text-align:left" | Maron || style="text-align:left" | Maron || 51,39 || 61.864 || 65.384 || 1.272,3 || 96,2 || 18
|-
| 35.13.18 || style="text-align:left" | Gending || style="text-align:left" | Gending || 36,61 || 39.098 || 41.815 || 1.142,2 || 98,3 || 13
|-
| 35.13.19 || style="text-align:left" | Dringu || style="text-align:left" | Dringu || 31,13 || 50.737 || 53.642 || 1.723,2 || 99,8 || 14
|-
| 35.13.20 || style="text-align:left" | Tegalsiwalan || style="text-align:left" | Tegalsiwalan || 41,74 || 36.221 || 36.830 || 882,4 || 95,2 || 12
|-
| 35.13.21 || style="text-align:left" | Sumberasih || style="text-align:left" | Sumberasih || 30,25 || 59.479 || 64.040 || 2.117,0 || 98,9 || 13
|-
| 35.13.22 || style="text-align:left" | Wonomerto || style="text-align:left" | Wonomerto || 45,67 || 38.569 || 40.868 || 894,9 || 96,0 || 11
|-
| 35.13.23 || style="text-align:left" | Tongas || style="text-align:left" | Tongas || 77,95 || 63.623 || 67.704 || 868,6 || 96,6 || 14
|-
| 35.13.24 || style="text-align:left" | Lumbang || style="text-align:left" | Lumbang || 92,71 || 31.015 || 32.203 || 347,4 || 97,0 || 10
|- class="hintergrundfarbe7
! 35.07 || Kab. Probolinggo || Kraksaan || style="text-align:right" | 1.696,17 || style="text-align:right" | 1.096.244
! style="text-align:right" | 1.152.537 || style="text-align:right" | 679,5 || 97,4 || 330
|}
★ Der Distrikt Kraksaan gliedert sich in 5 Kelurahan und 13 Desa

Demographie 
Ende 2021 lebten in Probolinggo 1.157.408 Menschen, davon 585.996 Frauen und 571.412 Männer, die Bevölkerungsdichte belief sich auf 671,16 Einw. pro Quadratkilometer. 98,63 Prozent der Bevölkerung waren Muslime, 1,06 Prozent Hindus, 0,19 Prozent Protestanten und 0,10 Prozent Katholiken.

Familienstand: 37,90 Prozent der Gesamtbevölkerung waren ledig, 54,65 Prozent verheiratet, 1,73 Prozent geschieden und 5,72 Prozent sind verwitwet.

Weblinks 

 Publikationen im PDF-Format auf der Statistikseite des Kabupaten Probolinggo (indonesisch/englisch)

Einzelnachweise 

Kabupaten in Jawa Timur
Geographie (Java)